La Quintrala puede referirse a:

Personas
 Catalina de los Ríos y Lisperguer: terrateniente chilena conocida como La Quintrala.
 María del Pilar Pérez: arquitecta chilena hija de inmigrantes españoles, acusada de tres asesinatos, se conoció popularmente como La nueva Quintrala, comparándolo con el personaje anterior.

Literatura
La Quintrala: Novela de Magdalena Petit, basado en la historia de Catalina de los Ríos y Lisperguer.

Televisión
 La Quintrala: telenovela chilena de Televisión Nacional de Chile 1987, basada en Catalina de los Ríos y Lisperguer.

Cine
 La Quintrala, doña Catalina de los Ríos y Lisperguer: filme argentino de 1955, dirigido por Hugo del Carril con Ana María Lynch y basado también en la historia de Catalina de los Ríos y Lisperguer.